Plac Zbawiciela (littéralement « place du Sauveur » en polonais) peut désigner :
 une place dans plusieurs villes de Pologne :
 Plac Zbawiciela, à Bydgoszcz,
 Plac Zbawiciela, à Poznań,
 Plac Zbawiciela, à Varsovie ;
 La Place du Saint-Sauveur (en VO en polonais Plac Zbawiciela), film dramatique réalisé par Joanna Kos-Krauze et Krzysztof Krauze, sorti le  sur les écrans polonais.